Longpré ist Namensbestandieil zweier französischer Gemeinden:

 Longpré-les-Corps-Saints im Département Somme
 Longpré-le-Sec im Département Aube

Longpré als Familienname:
 Bernard Longpré (1937–2002), kanadischer Animator, Filmregisseur und Maler